Spanjer ist der Familienname folgender Personen:

 Geerd Spanjer (1905–1992), deutscher Autor
 Harry Spanjer (1873–1958), US-amerikanischer Boxer
 Ralph H. Spanjer (1920–1999), US-amerikanischer General